Intershop steht für:

 Intershop (Handel), staatliche Handelsorganisation der DDR
 Intershop Communications, Hersteller von E-Commerce-Software
 Intershop Holding, Schweizer Immobiliengesellschaft

Siehe auch: